Pfarrkirche Münichreith bezeichnet:

 Pfarrkirche Münichreith am Ostrong
 Pfarrkirche Münichreith an der Thaya